FJX1 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 11-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 437 амінокислот, а молекулярна маса — 48 507.

Секретований назовні.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 11

Некатегоризовані білки